Le puguli, aussi appelé phuie, est une langue gour parlée au Burkina Faso par  en 2000.

Écriture 

La nasalisation des voyelles est indiquée à l’aide du tilde : , mais celle-ci n’est pas indiquée en présence d’une consonne nasale ou encore seule la première voyelle nasalisée est indiquée.

Le ton haut, le plus fréquent, n’est pas indiqué. Le ton bas est indiqué avec l’accent grave  et le ton haut rabaissé est indiqué avec l’accent aigu .

Annexes

Notes et références

Bibliographie

Articles connexes 
 linguistique
 liste de langues
 langues par famille
 langues nigéro-congolaises
 langues atlantico-congolaises
 langues voltaïco-congolaises
 langues gur
 langues par zone géographique
 langues en Afrique
 langues au Burkina Faso

Liens externes 
 
 
 
 
 

Langue au Burkina Faso
Langue gour
Inventaire de langues